Сокомпа () — стратовулкан на границе чилийской области Антофагаста и аргентинской провинции Сальта. Вулкан представляет собой большой комплекс, известный отложениями, которые образовались в результате смещения, что является наилучшим сохранившимся примером подобных отложений. До вулкана довольно трудно добраться, что, однако, возможно как с севера, от перевала Мисканти, так и с запада, от медной шахты .

См. также 
 Невадо-Сан-Франциско

Примечания

Ссылки 
 
 Volcano Live
 Peakbagger.com
 

География провинции Сальта
География области Антофагаста
Горы Аргентины
Горы Чили
Вулканы Аргентины
Стратовулканы Чили
Пограничные горы Южной Америки
Граница Аргентины и Чили